Ред Хил има више значења:
 Ред Хил (Јужна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Ред Хил (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ред Хил (Аустралијска Престоничка Територија),